Nicolas Fettner (ur. 21 czerwca 1987 w Wiedniu) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel. Młodszy brat skoczka narciarskiego Manuela Fettnera i kombinatora norweskiego Juliana Fettnera.

W 2002 zadebiutował w kadrze narodowej. Największymi sukcesami Nicolasa Fettnera są: drużynowe zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Juniorów 2004 w norweskim Strynie oraz zwycięstwo w klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2006/2007.

Fettner był rekordzistą olimpijskiej skoczni w Whistler. 28 lutego 2008 uzyskał odległość 102,5 m.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Fettnera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Fettnera na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Fettnera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987